Abole (aussi appelée Obole) est une ville d'Éthiopie située dans la région Somali.

Articles connexes 
 Attaque des champs pétrolifères d'Abole (2007)

Ville dans la région Somali